Максимилиан Баварский () — монархи и принцы из дома Виттельсбахов:
 Максимилиан I (1573—1651) — герцог Баварии (1597—1651), курфюрст Пфальца (1623—1648), курфюрст Баварии (1648—1651)
 Максимилиан Генрих Баварский (1621—1688) — архиепископ Кёльнский (1650—1688)
 Максимилиан II (1662—1726) — курфюрст Баварии (1679—1706 и 1714—1726)
 Максимилиан III (1727—1777) — курфюрст Баварии (1745—1777)
 Максимилиан I (1756—1825) — курфюрст Баварии (Максимилиан IV; 1799—1806), король Баварии (1806—1825)
 Карл Теодор Максимилиан Август Баварский (1795—1875) — принц Баварский
 Максимилиан, герцог Баварский (1808—1888) — герцог в Баварии
 Максимилиан II (1811—1864) — король Баварии (1848—1864)
 Максимилиан Эмануэль Баварский (1849—1893) — герцог в Баварии